Telos puede referirse:

Filosofía 

 al término griego telos, que significa ‘propósito’, ‘objetivo’, o ‘fin’, aquello en virtud de lo cual se hace algo;

Geografía 

 a Tilos (antiguamente llamada Telos), isla griega del archipiélago del Dodecaneso, situada entre Rodas y Nisiros;
 a la capital de la isla de Tilos, Megalo Jorio, antiguamente llamada Telos (o igualmente Tilos);

Instituciones, asociaciones, organizaciones, think tanks 

 a Telos, asociación creada en Francia en diciembre de 2005 por Zaki Laïdi;
 Fundación Telefonica de España

Lugares ficticios 

 a Telos IV, planeta ficticio del universo Star Wars;
 a Telos, según Helena Blavatsky, una de las ciudades de Agartha, localizada bajo el monte Shasta (Estados Unidos);

Publicaciones 

 a Telos, revista académica estadounidense fundada en 1968.